APN steht für:
 Allgemeine Pharmanummer, eine eindeutige Zählnummer, die jedem Medikament zugeordnet wird
 Access Point Name, Zugangspunkt zum Datennetz in der Mobilfunktechnik
 Apple Push Notification
 Außenpolitischer Nachrichtendienst, Bezeichnung für den Auslandsnachrichtendienst der DDR von 1953 bis 1956
 Agentstwo Petschato Novosti, Bezeichnung der Presseagentur RIA Novosti von 1961 bis 1990
 Kürzel des Deutschen Auslands-Depeschendienstes
 Advanced Practice Nursing, weiterführende Qualifikation für Angehörige der Pflegeberufe

apn steht für:
 Apinayé (ISO-639-3-Code), brasilianische Sprache aus der Familie der indigenen Ge-Sprachen

APN